Aysén (o Aisén) puede referirse a las siguientes divisiones político-administrativas chilenas:

la Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo;
el Territorio de Aysén;
la Provincia de Aysén;
la antigua provincia de Aysén;
la comuna de Aysén.
la ciudad y capital de la provincia, Puerto Aysén; y a

accidentes geográficos de la provincia:
el río Aysén; y
el fiordo de Aysén.